Может означать:
 «Есть, молиться, любить» — автобиографический роман Элизабет Гилберт.
 «Ешь, молись, люби» — американский художественный фильм 2010 года с Джулией Робертс в главной роли, снятый по одноимённому роману Элизабет Гилберт.

Элизабет Гилберт